Сиськовский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области. Входит в Кумылженское сельское поселение.

История 
Прежнее название хутора — Сиськов, точная дата переименования неизвестна.

География 
Расположен в левобережье Хопра в 14 км к западу от станицы Кумылженская, в 64 км от Михайловки и в 200 км к северо-западу от Волгограда. К западу и югу от хутора простирается пойма Хопра.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 47 человек мужчин — 22, женщин — 25 (46,8 и 53,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 94 % из общей численности населения в 84 человека.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Ведется газификация хутора. Строительство газопровода в х. Сиськовский включено в областную целевую программу «Газификация Волгоградской области на 2013—2017 годы»

Транспорт 
Автодорог с твёрдым покрытием и железных дорог нет. Ближайшая автодорога Михайловка — Миллерово проходит в 5 км к востоку от хутора.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кумылженского района